Сергій Дєтков (нар. 16 квітня 1992) — український комік, отримав відомість в Росії та СНД як учасник конкурсу «Відкритий мікрофон-2», резидент шоу Stand Up на ТНТ та інтернет-шоу «Що було далі?».

Біографія 
Народився 16 квітня 1992 у Запоріжжі.

З дитинства не має частини руки.

Після закінчення школи Сергій вирішив навчатись на інженера-електрика. Незалежно від оцінок, він завжди отримував стипендію, що неодноразово ставало темою для жартів серед одногрупників. За спеціальністю працювати не став.

У студентські роки Дєтков почав грати у КВК, виступав за збірну Запоріжжя. У 2013 році Сергій почав регулярно виступати в жанрі стендап та штурмувати телебачення.

У 2017 потрапив на шоу «Відкритий мікрофон».

Восени 2019 року Дєтков замінив Артура Чапаряна, який залишив інтернет-шоу «Що було далі?». У вересні 2020 року стало відомо, що Сергій залишив шоу.

Примітки 

Українські гумористи
Уродженці Запоріжжя